Vrhovina je lahko:
 Vrhovina - Ljuta (Bosna in Hercegovina)
 Vrhovina (Hrvaška)